João VI de Portugal

 João I de Bragança, Duque de Bragança;
 João de Bragança, Príncipe do Brasil, filho do rei Pedro II de Portugal;
 João de Bragança, Duque de Beja, filho da rainha Maria II de Portugal;
 João Carlos de Bragança